Abada ist der Familienname folgender Personen:

 Liel Abada (* 2001), israelischer Fußballspieler
 Patrick Abada (* 1954), französischer Leichtathlet
 Talaat Abada (* 1976), ägyptischer Taekwondoin